Voigtsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Voigtsberger (* 1950), deutscher Politiker (SPD) und ehemaliger Landesminister in NRW
 Heinrich Voigtsberger (1903–1959), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg